New Era is de naam van twee historische merken van motorfietsen:

 New Era (Dayton)
 New Era (Liverpool)

Overig:
 New Era (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 New Era Cap Company, een Amerikaans winkelketen
 New Era (krant), een krant in Nanibië